Verdrag van Ribemont (880), de laatste verdeling van het Frankische Rijk
Verdrag van Ribemont (1179), de verdeling van het hertogdom Lotharingen